CSGALNACT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 532 амінокислот, а молекулярна маса — 61 294.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Трансферази